Gejza je maďarské křestní jméno, jehož variantou je jméno Géza. Nositeli jména Gejza mimo jiné jsou:

 Gejza (asi 940 – 997) – uherský velkokníže
 Gejza Uherský (1151 – po 1210) – uherský princ
 Gejza I. Uherský (1045–1077) – uherský král
 Gejza II. Uherský (1130–1162) – uherský král
 Gejza Adam (* 1951) – slovenský pedagog, politik a aktivista romské menšiny
 Gejza Csákvári (1938–2020) – slovenský fotbalista
 Vojtech Gejza Danielovič (1904–1955) – slovenský důstojník a generálmajor
 Gejza Dezorz (* 1978) – slovenský režisér
 Gejza Dusík (1907–1988) – slovenský hudební skladatel
 Gejza Farkaš (* 1949) – slovenský fotbalista
 Gejza Fritz (1880–1957) – československý politik
 Gejza Hlavaj (1926–?) – slovenský a československý politik
 Gejza Kocsis (1910–1958) – maďarský fotbalista
 Gejza Mede (* 1951) – československý politik
 Gejza Medrický (1901–1989) – slovenský politik
 Gejza Porubszky (1887–1971) – československý římskokatolický duchovní a politik
 Gejza Rehák (1881–1940) – slovenský a československý politik
 Gejza Sabanoš (1928–2011) – slovenský fotbalový brankář
 Gejza Šimanský (1924–2007) – slovenský fotbalový útočník
 Gejza Šlapka (1928–2017) – slovenský a československý politik
 Gejza Tesár (* 1920) – slovenský fotbalista a trenér
 Gejza Ujlaky (* 1950) – československá politik
 Gejza Valent (* 1953) – československý atlet
 Gejza Vámoš (1901–1956) – slovenský prozaik, dramatik a lékař
 Gejza Végh (1920–?) – slovenský a československý politik
 Gejza Veselý (* 1941) – slovenský římskokatolický kněz
 Gejza Vrabeľ (1935–2003) – slovenský fotbalový brankář
 Gejza Weiss (1892–?) – slovenský a československý politik

Externí odkazy